En voïvodie de Silésie 
 Klepaczka, une localité de la gmina de Starcza, dans le powiat de Częstochowa. 
 Klepaczka, une localité de la gmina de Wręczyca Wielka, dans le powiat de Kłobuck.